Lac Miller, Nouvelle-Écosse ;
 Lac Miller, Lac-Nilgaut (territoire non organisé), MRC Pontiac (municipalité régionale de comté), Outaouais (Québec), Québec. Coordonnées géographiques: 46° 26' 52" N; 77° 23' 58" O ;
 Lac Miller, La Tuque (ville), Mauricie, Québec. Coordonnées géographiques: 47° 36' 45" N; 73° 45' 23" O ;
 Lac Miller, Racine (Québec) (municipalité), MRC Le Val-Saint-François, Estrie, Québec. Coordonnées géographiques: 45° 29' 18" N; 72° 11' 10" O ;
 Lac Miller, Mulgrave-et-Derry (municipalité), MRC Papineau (municipalité régionale de comté), Outaouais (Québec), Québec. Coordonnées géographiques: 45° 46' 40" N; 75° 26' 40" O ;
 Lac Miller, Lac-Nilgaut (territoire non organisé), Pontiac (municipalité régionale de comté), Outaouais (Québec), Québec. Coordonnées géographiques: 46° 32' 01" N; 76° 41' 07" ;
 Lac Miller, La Tuque (ville), Mauricie, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 03' 37" N; 74° 19' 36" O ;
 Lac Miller, La Tuque (ville), Mauricie, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 39' 30" N; 75° 09' 04" O ;
 Lac Miller, Eeyou Istchee Baie-James (municipalité) , Nord-du-Québec, Québec. Coordonnées géographiques: 49° 49' 05" N; 78° 15' 29" O ;
 Lac Miller, Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, Québec. Coordonnées géographiques: 50° 20' 59" N; 68° 13' 57" O ;
 Lac Miller, Lac-Marguerite (territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), Québec. Coordonnées géographiques: 47° 04' 58" N; 75° 59' 53" O ;
 Lac Miller, Montcerf-Lytton (municipalité), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais (Québec), Québec. Coordonnées géographiques: 46° 39' 59" N; 76° 01' 24" O ;
 Lac Miller, Saint-Fulgence (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 31' 34" N; 70° 54' 32" O ;
 Lac Miller, Thorne (Québec) (municipalité), Pontiac (municipalité régionale de comté), Outaouais (Québec), Québec. Coordonnées géographiques: 45° 45' 55" N; 76° 24' 51" O ;
 Petit lac Miller, La Tuque (ville), Mauricie, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 04' 21" N; 74° 19' 23" O.

 Lac Miller, un lac du comté de Tuolumne, de la Yosemite Wilderness, dans le parc national de Yosemite, en Californie.